Флаг Кресте́цкого муниципального района Новгородской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 21 сентября 2012 года и 16 октября 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7960.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3. На полотнище изображён диагональный крест, выложенный белой вышивкой и заполненный голубым цветом; ширина плеч креста — 1/5 ширины полотнища, плечи креста касаются углов и проходят через верхнюю и нижнюю кромки полотнища флага. Выше перекрестия креста жёлтая подкова, ниже — жёлтый колокол».

Обоснование символики 
Крестецкая земля, в силу своего расположения среди бесчисленных рек, озёр и болот, была скупой на урожай и потому, наряду с сельским хозяйством, издавна здесь развивались и ремёсла. Впервые эти земли упоминаются в 1393 году как погост Хрестцовский, позже — как слобода Крестецкий Ям. Название этого поселения, вероятно, произошло от пересечения на этом месте дороги на Москву и дороги на Боровичи. Большая часть мужского населения занималась ямщицким промыслом. Женщины занимались обработкой пеньки, льна и шерсти, ткали и красили холсты. Льняное полотно украшали вышивкой особой технологии, названной впоследствии «крестецкая строчка». Изделия с крестецкой строчкой были известны далеко за пределами Новгородской губернии и постепенно получили известность не только в Петербурге, Москве и других городах России, но завоевали широкую популярность за рубежом. Изделия с крестецкой строчкой имеет в своих экспонатах Государственный Русский музей. В настоящее время работники фабрики ОАО «Крестецкая строчка» сохраняют основные традиции народного художественного промысла, занимаются выпуском строчевышитых изделий.

Символика флага Крестецкого района раскрывает его историческое прошлое и настоящее.

Косой (Андреевский) крест — гласный символ названия административного центра и самого района, символ расположения земель Крестецкого района в середине Новгородской области на пересечении трассы Москва — Санкт-Петербург и дороги Крестцы — Боровичи.

Строчевые белые узоры, украшающие крест, — аллегория крестецкой строчки, символизирует искусство древнего промысла, родившегося в далёкие годы и развивающегося и в настоящее время.

Подкова — символизирует занятия Крестецких жителей извозом. Подкова — символ удачи, процветания, счастья.

Колокол — символизирует многие храмовые сооружения, расположенные на крестецкой земле, высокую духовность жителей района. Символика колокола многозначна. Колокол — символ оповещения, единения, призыва к сплочению.

Зелёный цвет символизирует природу района, её зелёные леса и сельскохозяйственные угодья. Зелёный цвет также символизирует весну, здоровье, молодость и надежду.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

История 
Первый флаг Крестецкого района был утверждён решением Совета депутатов Крестецкого района от 15 апреля 2005 года № 331. Описание флага гласило:

«Флаг Крестецкого муниципального района представляет собой прямоугольное двустороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, стандартный размер 90 × 135 см, из шёлковой или другой синтетической ткани. Рисунок лицевой и оборотной сторон флага Крестецкого муниципального района одинаков.

Флаг Крестецкого муниципального района состоит из трёх полос: двух — горизонтальных, одной — вертикальной. Вдоль древка флага Крестецкого муниципального района располагается полоса белого цвета с наложенным на неё узором крестецкой строчки, которая символизирует традиционный народный промысел жителей Крестецкого муниципального района.

Ширина белой полосы составляет 1/6 ширины флага. Две горизонтально расположенные полосы делят полотно ровно пополам. Полоса сине-голубого цвета располагается сверху, полоса зелёного цвета — снизу.

В зелёном поле флага Крестецкого муниципального района — две золотые перекрещивающиеся дороги, элемент герба пос. Крестцы, символизирующие его название».

Примечания 

Флаг